Бинагади́нский носоро́г ( или ) — вымерший вид носорогов, живший во второй половине последнего ледникового периода (вюрм). Останки были обнаружены в 1938 году на месторождении битумов к юго-востоку от селения Бинагади, на Апшеронском полуострове.

Этот вид впервые был описан в 1955 году (и подробнее в 1960 году) Рагимбеком Джафаровым. Как и у современных носорогов у бинагадинского имелись два удлинённых рога, расположенных один за другим. Зубы бинагадинского носорога отличают его от азиатских видов и приближают к африканским.

В 2010 году скелет этого носорога был выставлен в Неаполе в Научном музее «Città della Scienza».

Источники

Литература 
 
 

Вымершие носороговые
Млекопитающие плейстоцена
†
†
Фоссилии, описанные в 1955 году